Rio Tinto ou Río Tinto, qui signifie Rivière teintée en espagnol, se retrouve dans :

Hydronyme 
 Río Tinto, un fleuve espagnol de la province de Huelva ;

Toponymes 
 Rio Tinto, une mine de cuivre en Espagne ;
 Rio Tinto, une municipalité de l'État de la Paraíba, au Brésil ;
 Rio Tinto, une ville portugaise, freguesia de la municipalité de Gondomar.

Entreprise 
 Rio Tinto, une entreprise minière transnationale ;